Erasmus se lahko nanaša na::
 Erasmus (ime)
 Erasmus Student Network - evropska študentska organizacija ustanovljena leta 1990; 
 Erazem Rotterdamski - renesančni humanist;